Бори́с Алекса́ндрович Ма́ткин (7 июля 1920, Подольск, Московская губерния, РСФСР — 27 ноября 1993, Москва, Россия) — советский партийный и государственный деятель. Член КПСС с 1944 года.

Биография 
Вырос в г. Подольске Московской губернии, его отец был рабочим, мать Евдокия Устиновна — прислугой у состоятельных людей.

В 1941 г. окончил три курса МВТУ им. Н. Э. Баумана, в 1944 г. — Пензенское артиллерийское училище, в 1948 г. — Пензенский индустриальный институт по кафедре счётно-аналитических машин.

По окончании института Борис Александрович трудился конструктором на Московском заводе счётно-аналитических машин («САМ»).

В 1949—1951 г. — старшим инженером конструктором в «НИИСчётмаш» в Москве.

В 1959—1961 гг. — директор Пензенского завода счётно-аналитических машин.

В 1961—1963 гг. — секретарь Пензенского областного комитета КПСС.

В годы разделения Пензенского обкома КПСС на промышленный и сельский, был единственным в истории области Первым секретарём Пензенского промышленного обкома КПСС (1963—1964).

С декабря 1964 по май 1965 гг. — второй секретарь Пензенского обкома КПСС.

С мая по ноябрь 1965 года — председатель Пензенского облисполкома.

В 1965—1979 гг. — заместитель министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.

С 1979 года — заместитель председателя Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий.

Скончался 27 ноября 1993 года в Москве.

Награды 

 орден Отечественной Войны I степени
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медали

Ссылки 

 Б. А. Маткин
 Приборостроение. XX век / [отв. ред. и сост. М. С. Шкабардня]. — М. : Совершенно секретно, 2004 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). — С. 735.

Родившиеся 7 июля
Родившиеся в 1920 году
Первые секретари Пензенского обкома КПСС
Председатели Пензенского облисполкома
Вторые секретари Пензенского обкома КПСС
Умершие 27 ноября
Умершие в 1993 году
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Заместители министров СССР